
Termin -{RTK}- ima više značenja.

 Receptor tirozinska kinaza.
 Radio-televizija Kosova.
 Radio-televizija Kragujevac.